Obří slalom mužů na Mistrovství světa v alpském lyžování 2017 se konal v pátek 17. února 2017 jako čtvrtý a předposlední mužský závod světového šampionátu ve Svatém Mořici. Kvalifikace se jela s denním předstihem 16. února. Úvodní kolo hlavního závodu odstartovalo v 9.45 hodin a druhá část na něj navázala v 13.30 hodin. Do soutěže nastoupilo 106 slalomářů ze 60 států. 

Obhájcem zlata byl americký lyžař Ted Ligety, který se šampionátu nezúčastnil pro zranění.

Medailisté 
Mistrem světa se stal 27letý Rakušan Marcel Hirscher, který po dvou stříbrech ze Schladmingu 2013 a  Beaver Creeku 2015 získal v obřím slalomu první zlatou medaili. Celkově si na světových šampionátech připsal osmý cenný kov, z nichž pět bylo zlatých a tři stříbrné. O dva dny později vyhrál také mořický slalom. Hirscher byl celkovým šampionem pěti předchozích ročníku Světového poháru, v němž vybojoval malé křišťálové glóby z obřího slalomu v letech 2012, 2015 a 2016. 

Se ztrátou dvaceti pěti setin sekundy vybojoval stříbrný kov 25letý rakouský lyžař Roland Leitinger, který v Mořici startoval v jediném závodu znamenajícím debut na vrcholných lyžařských akcích. V předchozí kariéře nikdy nestál ve Světovém poháru na stupních vítězů. Dva Rakušané se naposledy předtím umístili na pódiu jednoho závodu MS v roce 2005, kdy ve slalomu zvítězil Benjamin Raich a druhý skončil Rainer Schönfelder. 

Bronz si odvezl 29letý Nor Leif Kristian Haugen, jenž za vítězem zaostal o sedmdesát jedna setin sekundy. Čtvrtý start v obřím slalomu na mistrovství světa v řadě proměnil v první medaili. Rovněž jako Leitinger se předtím v závodu Světového poháru nikdy neumístil do třetího místa.

Výsledky

Reference 

Obří slalom mužů